V64 peut faire référence à :
 Doctor V64, un dispositif de développement et de sauvegarde pour la Nintendo 64 ;
 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres